Masahiko Nakagawa (Osaka, 26 augustus 1969) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Masahiko Nakagawa speelde tussen 1992 en 2002 voor Yokohama Flügels, Yokohama Marinos, Kyoto Purple Sanga en Nagoya Grampus Eight.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer